Austria:
 Eggendorf – gmina w kraju związkowym Dolna Austria, w powiecie Wiener Neustadt-Land
 Eggendorf im Traunkreis – gmina w kraju związkowym Górna Austria, w powiecie Linz-Land

Inne:
 Eggendorf – pałac

Zobacz też:
 Egendorf